Vittori ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Vittori (* 1971), italienischer Architekt und Designer, siehe Architecture and Vision
 Girolamo Vittori (* 1549; † 17. Jahrhundert), Schweizer Romanist und Lexikograf italienischer Herkunft
 Loreto Vittori (1604–1670), italienischer Kastrat und Komponist
 Nicolò Vittori (1909–1988), italienischer Ruderer
 Roberto Vittori (* 1964), italienischer Astronaut
 Umberto Vittori (* 1906; †), italienischer Ruderer